Склад збірної Греції на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Греція
Греція 2014